Di seguito una lista di asteroidi dal numero 375001 al 376000 con data di scoperta e scopritore.

375001-375100 

|-
|375001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375005 Newsome ||  ||  || Calvin College
|-
|375006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375007 Buxy ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|375008 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|375009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375015 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375025 - ||  ||  || CSS
|-
|375026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375031 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375032 - ||  ||  || CSS
|-
|375033 - ||  ||  || CSS
|-
|375034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375043 Zengweizhou ||  ||  || LUSS
|-
|375044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375053 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|375054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375056 - ||  ||  || Palomar
|-
|375057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375058 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375059 - ||  ||  || ODAS
|-
|375060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375064 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|375065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375066 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
|375067 Hewins||  ||  || Ory, M.
|-
|375068 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|375069 - ||  ||  || Teamo, N., Pelle, J. C.
|-
|375070 - ||  ||  || CSS
|-
|375071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375076 - ||  ||  || CSS
|-
|375077 - ||  ||  || CSS
|-
|375078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375088 - ||  ||  || CSS
|-
|375089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375092 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375093 - ||  ||  || CSS
|-
|375094 - ||  ||  || CSS
|-
|375095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375099 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375100 - ||  ||  || LINEAR
|}

375101-375200 

|-
|375101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375103 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375104 - ||  ||  || CSS
|-
|375105 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|375106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375109 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|375110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375113 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|375114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375118 - ||  ||  || CSS
|-
|375119 - ||  ||  || CSS
|-
|375120 - ||  ||  || CSS
|-
|375121 - ||  ||  || CSS
|-
|375122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375126 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|375127 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|375128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375131 - ||  ||  || LONEOS
|-
|375132 - ||  ||  || CSS
|-
|375133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375144 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|375145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375149 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|375150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375156 - ||  ||  || Schwab, E., Kling, R.
|-
|375157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375159 - ||  ||  || CSS
|-
|375160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375164 - ||  ||  || CSS
|-
|375165 - ||  ||  || CSS
|-
|375166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375176 Béziau ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|375177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375178 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|375179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375191 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|375192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375193 - ||  ||  || CSS
|-
|375194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375195 - ||  ||  || Jarnac
|-
|375196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

375201-375300 

|-
|375201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375202 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|375203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375204 - ||  ||  || CSS
|-
|375205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375267 - ||  ||  || CSS
|-
|375268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375293 - ||  ||  || OAM
|-
|375294 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375295 - ||  ||  || OAM
|-
|375296 - ||  ||  || OAM
|-
|375297 - ||  ||  || OAM
|-
|375298 - ||  ||  || OAM
|-
|375299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375300 - ||  ||  || Crni Vrh
|}

375301-375400 

|-
|375301 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|375302 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375303 - ||  ||  || OAM
|-
|375304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375306 - ||  ||  || OAM
|-
|375307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375311 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|375312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375315 - ||  ||  || OAM
|-
|375316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375318 - ||  ||  || OAM
|-
|375319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375322 - ||  ||  || Moletai
|-
|375323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375330 - ||  ||  || CSS
|-
|375331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375335 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|375336 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|375337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375343 - ||  ||  || CSS
|-
|375344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375353 - ||  ||  || CSS
|-
|375354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375375 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|375376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375377 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|375378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375389 - ||  ||  || OAM
|-
|375390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375399 - ||  ||  || CSS
|-
|375400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

375401-375500 

|-
|375401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375402 - ||  ||  || CSS
|-
|375403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375409 - ||  ||  || CSS
|-
|375410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375415 - ||  ||  || CSS
|-
|375416 - ||  ||  || CSS
|-
|375417 - ||  ||  || CSS
|-
|375418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375421 - ||  ||  || CSS
|-
|375422 - ||  ||  || CSS
|-
|375423 - ||  ||  || CSS
|-
|375424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375425 - ||  ||  || OAM
|-
|375426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375428 - ||  ||  || OAM
|-
|375429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375431 - ||  ||  || CSS
|-
|375432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375449 - ||  ||  || OAM
|-
|375450 - ||  ||  || OAM
|-
|375451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375457 - ||  ||  || CSS
|-
|375458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375460 - ||  ||  || CSS
|-
|375461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375466 - ||  ||  || CSS
|-
|375467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375469 - ||  ||  || CSS
|-
|375470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375473 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|375474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

375501-375600 

|-
|375501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375505 - ||  ||  || CSS
|-
|375506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375540 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375541 - ||  ||  || CSS
|-
|375542 - ||  ||  || CSS
|-
|375543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375556 - ||  ||  || CSS
|-
|375557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375564 - ||  ||  || CSS
|-
|375565 - ||  ||  || CSS
|-
|375566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375573 - ||  ||  || CSS
|-
|375574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375580 - ||  ||  || CSS
|-
|375581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375588 - ||  ||  || CSS
|-
|375589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

375601-375700 

|-
|375601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375604 - ||  ||  || CSS
|-
|375605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375608 - ||  ||  || CSS
|-
|375609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375621 - ||  ||  || CSS
|-
|375622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375623 - ||  ||  || CSS
|-
|375624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375626 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|375627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375634 - ||  ||  || CSS
|-
|375635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375637 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|375638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375639 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|375640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375641 - ||  ||  || CSS
|-
|375642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375646 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|375647 - ||  ||  || CSS
|-
|375648 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|375649 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|375650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375653 - ||  ||  || OAM
|-
|375654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375657 - ||  ||  || CSS
|-
|375658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375660 - ||  ||  || CSS
|-
|375661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375662 - ||  ||  || CSS
|-
|375663 - ||  ||  || CSS
|-
|375664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375668 - ||  ||  || Schwab, E., Kling, R.
|-
|375669 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|375670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375672 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|375673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375677 - ||  ||  || CSS
|-
|375678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375679 - ||  ||  || CSS
|-
|375680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375682 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|375683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375685 - ||  ||  || OAM
|-
|375686 - ||  ||  || CSS
|-
|375687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375688 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|375689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375691 - ||  ||  || Calvin College
|-
|375692 - ||  ||  || OAM
|-
|375693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375694 - ||  ||  || OAM
|-
|375695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375696 - ||  ||  || OAM
|-
|375697 - ||  ||  || OAM
|-
|375698 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375699 - ||  ||  || CSS
|-
|375700 - ||  ||  || Ries, W.
|}

375701-375800 

|-
|375701 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|375702 - ||  ||  || OAM
|-
|375703 - ||  ||  || OAM
|-
|375704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375706 - ||  ||  || CSS
|-
|375707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375714 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|375715 - ||  ||  || OAM
|-
|375716 - ||  ||  || OAM
|-
|375717 - ||  ||  || OAM
|-
|375718 - ||  ||  || OAM
|-
|375719 - ||  ||  || OAM
|-
|375720 - ||  ||  || OAM
|-
|375721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375722 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|375723 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|375724 - ||  ||  || OAM
|-
|375725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375726 - ||  ||  || CSS
|-
|375727 - ||  ||  || OAM
|-
|375728 - ||  ||  || OAM
|-
|375729 - ||  ||  || OAM
|-
|375730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375759 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|375760 - ||  ||  || CSS
|-
|375761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375771 - ||  ||  || CINEOS
|-
|375772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375777 - ||  ||  || CSS
|-
|375778 - ||  ||  || CSS
|-
|375779 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|375780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375786 - ||  ||  || CSS
|-
|375787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375791 - ||  ||  || CSS
|-
|375792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375798 Divini||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|375799 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|375800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

375801-375900 

|-
|375801 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|375802 - ||  ||  || CSS
|-
|375803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375806 - ||  ||  || OAM
|-
|375807 - ||  ||  || OAM
|-
|375808 - ||  ||  || OAM
|-
|375809 - ||  ||  || CSS
|-
|375810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375812 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|375813 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|375814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375815 - ||  ||  || CSS
|-
|375816 - ||  ||  || CSS
|-
|375817 - ||  ||  || CSS
|-
|375818 - ||  ||  || CSS
|-
|375819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375828 - ||  ||  || CSS
|-
|375829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375830 - ||  ||  || CSS
|-
|375831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375832 Yurijmedvedev ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|375833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375835 - ||  ||  || CSS
|-
|375836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375837 - ||  ||  || OAM
|-
|375838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375839 - ||  ||  || CSS
|-
|375840 - ||  ||  || CSS
|-
|375841 - ||  ||  || CSS
|-
|375842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375857 - ||  ||  || CSS
|-
|375858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375872 - ||  ||  || CSS
|-
|375873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375877 - ||  ||  || OAM
|-
|375878 - ||  ||  || CSS
|-
|375879 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|375880 - ||  ||  || CSS
|-
|375881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375891 - ||  ||  || CSS
|-
|375892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

375901-376000 

|-
|375901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375904 - ||  ||  || CSS
|-
|375905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375914 - ||  ||  || CSS
|-
|375915 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|375916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375923 - ||  ||  || CSS
|-
|375924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375927 Ibara ||  ||  || BATTeRS
|-
|375928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375942 - ||  ||  || CSS
|-
|375943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375947 - ||  ||  || CSS
|-
|375948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375955 - ||  ||  || CSS
|-
|375956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375961 - ||  ||  || CSS
|-
|375962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375970 - ||  ||  || CSS
|-
|375971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375976 - ||  ||  || CSS
|-
|375977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|375990 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|375991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375994 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|375995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|375996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|375999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0375001